John Campbell kan syfta på:

John Campbell, 1:e baron Campbell (1779–1861), lordkansler
John Campbell, 5:e earl Cawdor
John Campbell, 2:e hertig av Argyll
John Campbell, 5:e hertig av Argyll
John Campbell, 9:e hertig av Argyll
John Campbell, 2:e markis av Breadalbane
John Campbell (tonsättare)
John Campbell (Basist i Lamb of god)
John B.T. Campbell III, amerikansk politiker, kongressledamot 2005-.
John Francis Campbell, skotsk folklorist
John W. Campbell, amerikansk science fiction-författare och redaktör
John Campbell (friidrottare), nyzeeländsk maratonlöpare och olympier 1988
John Campbell (travkusk) (1955–), kanadensisk travkusk